Lubów – miasteczko na Litwie
 Lubów – dawna gmina
 Miejscowości w Polsce 
 Lubów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno 
 Lubów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym 

Zobacz też: Lubowo